Largus steht für:
 Largus (Heiliger) († 304), Märtyrer, in Verbindung mit Cyriacus und Smaragdus (Märtyrer)

Personen:
 Gaius Caecina Largus, römischer Suffektkonsul, 13 n. Chr.
 Gaius Caecina Largus, römischer Konsul, 42 n. Chr.

 Scribonius Largus (1. Jahrhundert n. Chr.), römischer Arzt

Tierart:
 Largus, Wanzenarten der Gattung der Largidae

Automobile:
 Lada Largus, ein Kombi der Marke Lada